'''Ukrán amatőr ökölvívók listája
Szerhij Danilcsenko
Szerhij Derevjancsenko
Szerhij Mikolajovics Docenko
Szerhij Dzindziruk
Vjacseszlav Valerijovics Hlazkov
Oleh Kirjuhin 
Olekszandr Kljucsko
Vlagyimir Klicsko 
Vitalij Klicsko
Andrij Kotelnik 
Vaszil Anatolijovics Lomacsenko
Denisz Pojacika
Vlagyimir Szidorenko
Iszmajil Szillah

Ökölvívólisták